Satsjchere (gemeente), een gemeente in de Georgische regio Imereti
 Satsjchere (plaats), de hoofdplaats van deze gemeente